Il doppio del torneo di tennis Tasmanian International 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Nicole Pratt che hanno battuto in finale Jill Craybas e Jelena Kostanić 6–2, 6–1.

Teste di serie

 Émilie Loit /  Nicole Pratt (campionesse)
 Lourdes Domínguez Lino /  Nuria Llagostera Vives (primo turno)

Assente
 Mara Santangelo /  Mashona Washington (semifinali)
 Jill Craybas /  Jelena Kostanić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2006